Full Metal Jacket (1987), film américain réalisé par Stanley Kubrick.
 Full Métal Planète (1989), un jeu de société.
 Full Metal Yakuza (1997), film japonais réalisé par Takashi Miike.
 Full Metal Casquette (1998), bande-dessinée de la série Kid Paddle.
 Full Metal Panic!  (1998)-(2006),une série de manga.
 Fullmetal Alchemist (2001)-(2010), une série de manga.
 Full Metal Panic!, une série télévisée d'animation japonaise (2002).

Voir aussi